Шурнья́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 420 км на південь від Парижа, 140 км на схід від Бордо, 28 км на схід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Шурньяк на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шурньяк на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь